Europamästerskap 1950 kan avse:

Europamästerskapen i friidrott 1950
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1950
Europamästerskapen i konståkning 1950
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1950
Europamästerskapen i simsport 1950
Europamästerskapet i basket för damer 1950
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1950
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1950